Якутский областной (республиканский) комитет КПСС — центральный партийный орган, существовавший в Якутской АССР с декабря 1922 года по 6 ноября 1991 года.

История 
 В декабре 1922 года образован Якутский областной комитет РКП(б).
 В декабре 1925 Якутский областной комитет РКП(б) переименован в Якутский областной комитет ВКП(б).
 13 октября 1952 года Якутский областной комитет ВКП(б) переименован в Якутский областной комитет КПСС.
 20 сентября 1990 Якутский областной комитет КПСС преобразован в Якутский республиканский комитет КП РСФСР (в составе КПСС).
 23 августа 1991 года деятельность КП РСФСР приостановлена, а 6 ноября того же года запрещена.

Первые секретари РКП(б) / ВКП(б) / КПСС

Ответственный секретарь 
 Аммосов Максим Кирович (январь 1923 — март 1923)
 Герценберг, Константин Рудольфович (март 1923 — декабрь 1923)
 Пестун, Ефим Григорьевич (декабрь 1923 — июнь 1925)
 Дьяков, Василий Владимирович (13.09.1925 — январь 1926)
 Аржаков Степан Максимович (январь 1926—1926)
 и. о. Габышев, Александр Гаврилович (? — июнь 1926)
 Барахов Исидор Никифорович (июнь 1926 — март 1928)
 и. о. Габышев, Александр Гаврилович (март 1928 — декабрь 1928)
 Барышев Николай Иванович (декабрь 1928 — 31.03.1930)
 и. о. Окоёмов, Николай Николаевич (31 марта — 04.07.1930)
 Певзняк, Павел Матвеевич (октябрь 1930 — август 1931)

Первые секретари 
 Певзняк, Павел Матвеевич (13.08.1931 — январь 1939)
 Степаненко, Ион Лукич (февраль 1939 — август 1943)
 Масленников, Георгий Иванович (август 1943 — декабрь 1946)
 Винокуров Илья Егорович (декабрь 1946 — май 1951)
 Борисов Семён Захарович (май 1951 — октябрь 1965)
 Чиряев Гавриил Иосифович (октябрь 1965 — 09.05.1982)
 вакансия, и. о. 2-й секретарь Якутского областного комитета КПСС (09.05.1982 — июнь 1982)
 Прокопьев Юрий Николаевич (июнь 1982 — 23.08.1991)

См. также 
 Глава Республики Саха

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999.-639с.,илл и Залесский К. А. Кто есть кто в истории СССР. 1924—1953 / К. А. Залесский.- М.: Вече, 2009. — 752 с. — (Кто есть кто).
 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС ВКП(б) РКП(б) РСДРП(б) 1917—1991 историко-биографический справочник Автор-составитель Ю. В. Горячев»

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991 
 World Statesmen.org 

якутский
Якутская АССР